Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Rosario 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Teliana Pereira che ha battuto in finale Mailen Auroux 7-5, 7-65.

Teste di serie 

 Florencia Molinero (quarti di finale)
 Verónica Cepede Royg (semifinali)
 Teliana Pereira (Campionessa)
 María Irigoyen (secondo turno)

 Vanesa Furlanetto (primo turno)
 Nicole Rottmann (semifinali)
 Mailen Auroux (finale)
 Karolina Nowak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Rosario 2012